Patient zéro peut désigner :
 En médecine, le « patient zéro » est utilisé pour désigner la première personne d'une épidémie à avoir été contaminée par un agent pathogène ;
 Patient zéro, roman d'horreur américain écrit par Jonathan Maberry, sorti en 2009 ;
 Patient Zero, film d'horreur britannico-américain réalisé par Stefan Ruzowitzky, sorti en 2018 ;
 Patients zéro, livre du médecin et essayiste Luc Perino, sorti en 2020.